Язевка-Сибирская — населенный пункт(тип: станция) в Алейском районе Алтайского края. Входит в Кашинский сельсовет.

География 
Посёлок находится в центральной части края, при станции Язевка Туркестино-Сибирской магистрали и федеральная автомобильная трасса  Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.
Климат
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм

История 
В 1928 году казарма Казарма-Язовская 375 км состояла из 12 хозяйств. В составе Кашинского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 национальный состав
В 1928 г. основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 157 жителей.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство Западно-Сибирской железной дороги.

Транспорт 
Язевка-Сибирская доступна автомобильным и железнодорожным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты Алейского района